Bonitas peut désigner :

Toponymes

Las Bonitas : capitale de la paroisse civile d'Altagracia de la municipalité de Cedeño de l'État de Bolívar.

Autres 
 Bonitas : une association d'entreprises allemandes dans le domaine de la santé, soins aux malades et aide aux personnes âgées ;
 Bonitas : une équipe cycliste sud-africaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme